Томастаун (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Килкенни (провинция Ленстер). Исторически известен как Баллимакандан (; ).

В 1650 году замок Греннан, вокруг которого вырос этот город, два дня находился в осаде войск Кромвеля. В целом же этот замок XIII века находился в хорошем состоянии до начала XIX века, пока его не стали разбирать на строительные материалы. Из других местных достопримечательностей можно назвать Аббатство Джерпоинт.

Местная железнодорожная станция была открыта 12 мая 1848 года.

Демография 
Население — 1837 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1600.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Килкенни